Рост — процесс увеличения какого-либо качества со временем. Качества могут быть как физическими (например, рост в высоту), так и абстрактными (например, взросление человека, расширение системы):
 Клеточный рост, или пролиферация
 Рост населения
 Рост человека
 Гормон роста
 Экономический рост

По скорости роста выделяют несколько его видов:
 Линейный рост
 Экспоненциальный рост

Фамилия

В советском искусстве 
 «Рост» — литературно-художественный двухнедельный массовый журнал, выходивший в 1930—1934 годах.
 РОСТ (община художников), Община художников «РОСТ» (1928—1930).
 Окна сатиры РОСТА (то есть Российского телеграфного агентства (РОСТА)).

Другое 

 Предоставление денег в рост
 Рост — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.
 «Рост» — латвийская политическая партия.